Ljubičevac est un toponyme qui peut désigner :
Ljubičevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
Ljubičevac, un village de Serbie située dans la municipalité de Stragari (Kragujevac), district de Šumadija.